Wolf Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wolf Creek (Alabama), Ort in Alabama
 Wolf Creek (Oregon), Stadt in Oregon
 Wolf Creek (Montana), Ort in Montana
 Wolf Creek (Wisconsin), Ort im Polk County,  Wisconsin

Wolf Creek ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Wolf Creek (Alberta), Fluss in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Wolf Creek (Cedar River, Iowa), Nebenfluss des Cedar River in Iowa
 Wolf Creek (Cedar River, Minnesota), Nebenfluss des Cedar River in Minnesota
 Wolf Creek (Redwater River), Nebenfluss des Redwater River in Montana
 Wolf Creek (Missouri River, Lewis and Clark County), Nebenfluss des Missouri River in Montana
 Wolf Creek (Missouri River, Roosevelt County), Nebenfluss des Missouri River in Montana
 Wolf Creek (Antoine River), Nebenfluss des Antoine River in Oklahoma
 Wolf Creek (North Canadian River), Nebenfluss des North Canadian River in Oklahoma und Texas
 Wolf Creek (Muskingum River), Nebenfluss des Muskingum River in Ohio
 Wolf Creek (New River), Fluss in Virginia
 Wolf Creek (Northkill Creek), Nebenfluss des Northkill Creek in Pennsylvania
 Wolf Creek (North Fork Holston River), Nebenfluss des North Fork Holston River in Virginia

Wolf Creek bezeichnet folgende Werke:

 Wolf Creek (Film), einen Horrorfilm aus dem Jahr 2005
 Wolf Creek 2, die Fortsetzung zum Film von 2013
 Wolf Creek (Fernsehserie), eine Fernsehserie aus dem Jahr 2016

Wolf Creek steht für:

 Wolf Creek (Meteorit), einem 1947 im Wolfe-Creek-Krater in Australien entdeckten Meteoriten
 Wolf Creek Dam im Cumberland River in Kentucky
 Wolf Creek Nuclear Generating Station in Kansas
 Wolf Creek Pass, Gebirgspass in Colorado
 Wolf Creek State Park in Illinois
 Wolf Creek Ski-Gebiet in Colorado
 Wolf Creek Golf Club in Mesquite, Nevada

Siehe auch:
 Wolf Creek Bridge
 Wolf Creek Township
 Kernkraftwerk Wolf Creek, Vereinigte Staaten
 Wolfe-Creek-Krater-Nationalpark, Australien